Sello de Santa María puede referirse a:
 El nombre común de la planta Polygonatum odoratum.
 El nombre común de la planta Polygonatum verticillatum.